El término César Galindo puede referirse, en esta enciclopedia:

 César Galindo (periodista), un periodista, administrador de empresas, locutor de radio y presentador de televisión boliviano.
 César Galindo (director), un arquitecto, guionista y director de cine peruano.